Гринёв — русская фамилия; имеет женскую форму .

 Гринёвы (Гриневы) — русские дворянские роды.

Известные носители:
 Гринёв, Андрей Вальтерович (род. 1960) — советский и российский историк.
 Гринев, Афанасий Михайлович — Георгиевский кавалер; майор; № 5627; 29 ноября 1837.
 Гринёв, Борис Викторович (род. 1956) — первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.
 Гринёв, Василий Васильевич (в монашестве Митрофан; 1873—1938) — епископ РПЦ, архиепископ Арзамасский, викарий Горьковской епархии.
 Гринёв, Владимир Борисович (род. 1945) — советский и украинский политический и государственный деятель, доктор технических наук, профессор.
 Гринёв, Владислав Сергеевич (род. 1996) — российский пловец.
 Гринев, Иван Венедиктович — Георгиевский кавалер; майор; № 2539 (1172); 3 января 1813, командир Каргопольского драгунского полка.
 Грынив, Игорь Алексеевич (род. 1961) — лидер фракции БПП в Верховной Раде Украины 8 созыва.
 
 
 Гринёв, Роман Валерьевич (1976—2018) — российский музыкант.
 Гринев, Сергей Аполлонович (1856—1914) — Георгиевский кавалер; подпоручик.



Вымышленные персонажи 
 Пётр Гринёв — герой повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

Топонимы 
 Гринев — хутор в Воробьёвский районе Воронежской области.
 Гринёв — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.
 Гринёв — посёлок, Корсаковский район, Орловская область
 Гринев — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Гринев — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.
 Гринев — остров в русле реки Днепр в городе Днепр Днепропетровской области Украины.